Jméno a příjmení Věra Müllerová nosí více osob:
 Věra Müllerová (klavíristka) – česká klavíristka
 Věra Müllerová (orientační běžkyně) – česká orientační běžkyně